Die 42. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1938/39 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Nationalliga 

|}
|}

Aufstiegsspiele 
Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Gruppe Ost und Gruppe West aus der 1. Liga spielten zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Nationalliga.

|}

Der FC Basel stieg in die 1. Liga ab. Der FC St. Gallen hat ihn ersetzt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1938/39 – Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1938/39 – Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1938/39 – Website (italienisch)

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1939
Fußballsaison 1938/39